Le terme Wedding peut se référer à:
 mariage en anglais ;

Toponymes
Berlin-Wedding, un quartier de Berlin
 Le City Kino Wedding, un cinéma d'art et d'essai située à Wedding.
Rivière Wedding, un cours d’eau coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Lac Wedding, un plan d’eau dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Wedding Pond, un lac de Terre-Neuve-et-Labrador.
Wedding Cake Island, une île de l’Ontario.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de toponyme